Могилівський полк — козацький полк на Дністрі з центром у Могилеві-Подільському
 Могилівський полк — одна з назв Білоруського козацького полку.